El nombre de Pedro Vázquez de Acuña puede designar a los siguientes individuos:

 Pedro Vázquez de Acuña (m. 1482), primer conde de Buendía.
 Pedro Vázquez de Acuña, administrador español que llegó a ser gobernador de Castilla del Oro entre 1536 y 1539.